Irizarry es un apellido vasco, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Edwin Irizarry Mora (1961-), economista y profesor puertorriqueño, y líder independentista en Puerto Rico.
 Estelle Irizarry (1937-), profesora costarrisence emérita en literatura hispánica en la Universidad de Georgetown (Washington D. C.), y autora de numerosos libros y artículos sobre esta especialidad.
 Janina Irizarry (1983-), de nombre real Janina Maria Irizarry Nazario, cantante y actriz estadounidense, de origen puertorriqueño.